Klingstein steht für:

 hell klingendes, vulkanisches Gestein, siehe Phonolith
 Klingstein (Gemeinde Naas), Ortsteil von Naas, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Klingenstein